Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore David Pate che ha battuto in finale Stefan Edberg 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (finale)
 Brad Gilbert (semifinali)
 David Pate (campione)
 Scott Davis (primo turno)

 Guy Forget (secondo turno)
 Kevin Curren (secondo turno)
 Ramesh Krishnan (primo turno)
 Johan Kriek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1987